Colo Colo ist der Name folgender Personen:

 Colo Colo (Mapuche) (um 1490–um 1555), Häuptling der chilenischen Mapuche

Colo-Colo bezeichnet:

 Colo-Colo (Schiff), ein Schiff der chilenischen Marine (1972)
 CSD Colo-Colo, einen chilenischen Fußballverein

Colocolo bezeichnet:

 Colocolo, eine südamerikanische Art innerhalb der Familie der Katzen
 (1973) Colocolo, ein Asteroid